Premier League Snooker 2000 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 8 stycznia – 6 maja 2000.

Zwycięzcą turnieju został Stephen Hendry, który pokonał w finale Marka Williamsa 9:3.

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (8 stycznia)
 Mark Williams 5–3 Steve Davis
 John Higgins 6–2 Jimmy White

2. Kolejka (9 stycznia)
 John Higgins 5–3 Steve Davis
 Ronnie O’Sullivan 4–4 Jimmy White
 Stephen Hendry 4–4 Mark Williams

3. Kolejka (5 lutego)
 Stephen Hendry 7–1 Marco Fu
 Ronnie O’Sullivan 4–4 Marco Fu
 Steve Davis 4–4 Jimmy White

4. Kolejka (6 lutego)
 John Higgins 5–3 Mark Williams
 Ronnie O’Sullivan 5–3 John Higgins
 Stephen Hendry 5–3 Steve Davis

5. Kolejka (18 marca)
 Mark Williams 4–4 Ronnie O’Sullivan
 Stephen Hendry 5–3 Jimmy White

6. Kolejka (19 marca)
 Marco Fu 5–3 John Higgins
 Ronnie O’Sullivan 7–1 Steve Davis
 Marco Fu 5–3 Jimmy White

7. Kolejka (1 kwietnia)
 Mark Williams 5–3 Marco Fu
 John Higgins 5–3 Stephen Hendry

8. Kolejka (2 kwietnia)
 Marco Fu 6–2 Steve Davis
 Mark Williams 6–2 Jimmy White
 Stephen Hendry 6–2 Ronnie O’Sullivan

Wyniki fazy pucharowej

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Światowy ranking snookerowy 1999/2000

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl
 

Premier League Snooker
2000 w sporcie